Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX - impreza targowa poświęcona pozyskiwaniu energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Prezentowane urządzenia i technologie umożliwiają wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii.

W XII edycji targów ENEX i ENEX Nowa Energia wzięło udział blisko 240 wystawców z Polski, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wystawy obejrzało 5000 zwiedzających.

Linki zewnętrzne 
 

Targi Kielce